Лукьяновский сельсовет

Липецкая область 
 Лукьяновский сельсовет Становлянского района

Московская губерния / Центрально-Промышленная (1929), Московская область 

 Лукьяновский сельсовет в составе
 Соголевской волости Клинского уезда Московской губернии (конец 1910-х—1929)
 Дмитровского района Центрально-Промышленной (1929), Московской области (1929—1954)
 Солнечногорского района (1930—1939)
 Коммунистического района (1939—1954)
 а также в составе Московского округа (1929—1930)

 Лукьяновский сельсовет в составе
 Липицкой волости Каширского (конец 1910-х—1924), Серпуховского уезда (1924—1929) Московской губернии
 Серпуховского района (1929—1931, 1931—1963, 1965—1994)
 Серпуховского горсовета (1931)
 Ленинского сельского района (1963—1965)
 а также в составе Серпуховского округа (1929—1930)

Омская область 
 Лукьяновский сельсовет Одесского района (преобразован в 2001 году в сельский округ)